Clark International Airport (IATA-luchthavencode: CRK), een luchthaven van de Filipijnse stad Angeles
 Contact Rooms-Katholieken, een Nederlandse katholieke vereniging
 Republikeinse Kring, een Belgische republikeinse vereniging